Lofa steht für:

 Lofa County, County in Liberia
 Lofa (Fluss), Fluss in Liberia